Вала́ндово () — община в Северной Македонии. Расположена на юге страны. Население составляет 11 890 человек (2002 год).

Административный центр — город Валандово.

Площадь территории общины 331,4 км².

Граничит с общинами Северной Македонии:

 на западе — с общиной Гевгелия;
 на северо-западе — с общиной Демир-Капия;
 на севере — с общиной Конче;
 на северо-востоке — с общиной Струмица;
 на юго-востоке — с общиной Дойран;
 на юге — с общиной Богданци;
на востоке — с граничит с номом Килкис в области Центральная Македония Греции.

Кроме города Валандово в состав общины входят ещё 28 сёл: Айранли, Аразли, Байрамбос, Балинци, Баракли, Башали, Башибос, Брайковци, Булунтули, Вейсели, Градец, Грчиште, Дедели, Гюлели, Йосифово, Казандол, Кочули, Марвинци, Пирава, Плавуш, Прстен, Раброво, Собри, Татарли, Терзели, Удово, Чалакли и Честево.

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 9830 чел.;
 турки — 1333 чел.;
 сербы — 639 чел.;
 цыгане — 32 чел.;
 арумыны — 1 чел.;
 боснийцы — 1 чел.;
 остальные — 54 чел.;

Община Валандово побратима с Болгарской общиной Априлци в Ловечской области..

Примечания

Литература 
 Општините во Социалистическа Република Македониjа. Скопjе: Мисла, 1983.

Ссылки 
 Сайт общины  , 

Общины Северной Македонии